Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Franco Squillari che ha battuto in finale Gastón Gaudio 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Magnus Norman (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Marat Safin (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)

 Franco Squillari (campione)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Karim Alami (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2000
ATP Tour 2000